Foxworth est un patronyme porté notamment par :

  (1956-), joueur de tennis américain ;
  (1983-), joueur américain de football américain ;
 Jaimee Foxworth (1979-), actrice américaine ;
  (1918-2006), homme d'affaires américain ;
  (1932-1998), philatéliste américain ;
  (1964-), joueuse de tennis américaine ;
 Robert Foxworth (1941-), acteur américain.